Krautschanka (weißrussisch ) ist der Familienname von:

 Andrej Krautschanka (* 1986), weißrussischer Zehnkämpfer
 Pjatro Krautschanka (* 1950), weißrussischer Politiker und Diplomat

Siehe auch:
 Krawtschenko